Sebespatak nevű települések

 Sebespatak (Románia)
 Sebespatak (Szlovákia)